O Campeonato Primera B de 1997, oficialmente "Liga Concasa" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 8º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os seis melhores iriam a um hexagonal, onde o primeiro colocado era o detentor do título e ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 1998. O último colocado era rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 1998 - Terceira Divisão.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 1997